La liste des tramways en Belgique, concerne les réseaux de type tramway situés en Belgique.

Réseaux actuels 
 Tramway d'Anvers
 Tramway de Bruxelles
 Métro léger de Charleroi
 Tramway de la côte belge
 Tramway de Gand

Futurs réseaux 

 Tramway de Liège
 Projet Wensnet

Anciennes lignes et réseaux 
Voir aussi la liste des lignes de tramway vicinal classées par province de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

Notes et références

Traduction 

Belgique
Tramways